Łazarz – postać biblijna
 Łazarz – imię męskie
 Łazarz – ruski poeta, pisarz, w epoce baroku szerzący konceptyzm (idea – conceptus – imago – ars – opus), duchowny prawosławny
 Łazarz – rosyjski biskup prawosławny
 Łazarz – prawosławny patriarcha Jerozolimy
 Łazarz – kanadyjski biskup prawosławny
 Łazarz – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Łazarz – duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji, a następnie Rosyjskiego Kościoła Prawdziwie Prawosławnego, biskup tambowski i morszański

Miejscowości w Polsce:
 Łazarz – osada w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Łazarz – część miasta Poznań, położona na obszarze osiedla administracyjnego Św. Łazarz